Vuobmivärri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vuovdavárri (kulle i Finland), 
 Vuobmivärri (kulle i Finland), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar